

História 
Maria Antónia das Duas Sicílias — princesa das Duas Sicílias
Maria Antónia de Bragança, duquesa de Parma — infanta de Portugal e duquesa consorte de Parma
Maria Antônia de Bourbon — infanta de Espanha e rainha consorte da Sardenha
Maria Antônia de Koháry — princesa húngara, mãe do rei Fernando II de Portugal
Maria Antónia de Nápoles — princesa das Duas Sicílias e princesa consorte das Astúrias

Desambiguações de antropônimos